A Primeira Divisão de 1951-52 foi a 18.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14. O Sporting foi o vencedor do campeonato. Foi o sétimo título do clube.

A campanha do Sporting contou com 19 vitórias em 26 jogos, com 3 empates e 4 derrotas, 91 golos a favor e 40 golos contra.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
José Águas, futebolista de origem angolana, jogador do Sport Lisboa e Benfica, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 28 golos.

Promoções e despromoções 1952/1953 

Despromovidos à Segunda Divisão 1952/1953
 Oriental
 Salgueiros
Promovidos à Primeira Divisão 1952/1953
 Vitória Setúbal
 Lusitano Évora

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1951 em Portugal
Futebol de 1952 em Portugal
1951–52